__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Mai

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

2022